Yanshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Yanshan (雁山区) der bezirksfreien Stadt Guilin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Yanshan (Guilin);
 den Kreis Yanshan (盐山县) der bezirksfreien Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yanshan (Cangzhou);
 den Kreis Yanshan (铅山县) der bezirksfreien Stadt Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yanshan (Shangrao);
 den Kreis Yanshan (砚山县) im Autonomen Bezirk Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yanshan (Wenshan);
 die Großgemeinde Yanshan (砚山镇) der kreisfreien Stadt Fujin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yanshan (Fujin);
 die Großgemeinde Yanshan (沿山镇) im Kreis Guiding in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yanshan (Guiding);
 die Großgemeinde Yanshan (沿山镇) der kreisfreien Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yanshan (Shaowu);
 die Großgemeinde Yanshan (砚山镇) des Autonomen Kreises Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yanshan (Wuchuan);
 die Großgemeinde Yanshan (盐山镇) des Kreises Yanshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yanshan (Großgemeinde, Cangzhou);
 die Großgemeinde Yanshan (雁山镇) des Stadtbezirks Yanshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Yanshan (Großgemeinde, Guilin);
 das Straßenviertel Yanshan (雁山街道) des Stadtbezirks Yanshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Yanshan (Straßenviertel);

 Yan Shan (oder Yan-Gebirge, 燕山), Bergkette im Norden Chinas